C5H8O4 est la formule brute de plusieurs isomères.

 acide glutarique ou acide pentanedioïque, numéro CAS 

 acide acétolactique, numéro CAS , racémique
 acide (2R)-acétolactique, numéro CAS 
 acide (2S)-acétolactique ou acide α-acétolactique, numéro CAS 
 malonate de diméthyle ou propanedioate de diméthyle, numéro CAS